Antonio Gamberelli (surnommé Antonio Rossellino) (1427-1479), sculpteur florentin, petit frère du sculpteur et architecte Bernardo Rossellino ; 
 Bernardo di Matteo Gamberelli (surnommé Bernardo Rossellino) (1409-1464), sculpteur et un architecte florentin ; frère aîné du sculpteur Antonio Rossellino ; 
 Crescenzio Gambarelli (actif entre 1591 et 1622), peintre italien de l’école siennoise ;

Voir aussi 
 Gammarelli